

Районы (комарки) Куэнки
 Serranía de Cuenca ---> Серрания-де-Куэнка
 Serranía Alta ---> Серрания-Альта
 Serranía Media ---> Серрания-Медия
 Serranía Baja ---> Серрания-Баха
 La Mancha ---> Ла-Манча
 La Mancha de Cuenca ---> Ла-Манча-де-Куэнка (1b на карте)
 La Mancha Baja ---> Манча-Баха (Куэнка)
 Manchuela conquense ---> Манчуэла-Конкенсе

 La Alcarria ---> Ла-Алькаррия

См. также 
 Ла-Манча
 Муниципалитеты Куэнки
 Куэнка (провинция)

Списки:География Испании